Лас Маргарас има више значења:

 Лас Маргарас (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Маргарас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику